Лезе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Лезе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Лезе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель